Stokkel (wijk), wijk in de oostrand van Brussel
 Stokkel (metrostation), metrostation gelegen in het centrum van bovengenoemde wijk
 Station Stokkel, voormalig treinstation aan spoorlijn 160, gelegen in het noordoosten van de wijk Stokkel